Ярослава Шведова и Ваня Кинг выигрывают свой второй турнир Большого шлема подряд.

Сеянные 

  Жисела Дулко /  Флавия Пеннетта (Четвертьфинал)
  Лизель Хубер /  Надежда Петрова (Финал)
  Нурия Льягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Первый раунд)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Третий раунд)
  Лиза Реймонд /  Ренне Стаббс (Четвертьфинал)
  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (Титул)
  Чжань Юнжань /  Чжэн Цзе (Полуфинал)
  Анабель Медина Гарригес /  Янь Цзы ''(Второй раунд)

<ol start="9">
  Кара Блэк /  Анастасия Родионова ''(Полуфинал)
  Мария Кириленко /  Агнешка Радваньская ''(Третий раунд)
  Алиса Клейбанова /  Екатерина Макарова ''(Второй раунд)
  Ивета Бенешова /  Барбора Заглавова-Стрыцова ''(Третий раунд)
  Моника Никулеску /  Шахар Пеер ''(Третий раунд)
  Елена Веснина /  Вера Звонарёва ''(Четвертьфинал)
  Бетани Маттек-Сандс /  Меганн Шонесси ''(Четвертьфинал)
  Се Шувэй /  Пэн Шуай (Второй раунд)
</ol>

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Алекса Глатч /  Коко Вандевеге (Второй раунд)  Хилари Барте /  Линдсей Бурдетт (Первый раунд)  Лорен Херринг /  Грейс Мин (Первый раунд)  Кристина МакХейл /  Риза Заламеда (Первый раунд)''

<ol start="5">
 Карли Галликсон /  Челси Галликсон (Второй раунд)
 Джейми Хэмптон /  Мелани Уден (Второй раунд)
 Джилл Крейбас /  Слоан Стивенс (Первый раунд)

Сетка

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые